Георгий Иванович Кублицкий (1911 — 1989) — советский писатель, журналист, путешественник, кинодраматург, популяризатор географии и истории стран мира. Автор более 30-ти книг, в том числе детских, а также статей, заметок, очерков в различных изданиях. Также автор рассказов для радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов». Специальный корреспондент «Литературной газеты» в США. Член Союза писателей СССР (с 1951).

Биография 
Георгий Иванович Кублицкий родился 18 декабря 1911 года в Красноярске. Его отец погиб на Западном фронте в 1914 году, в начале Первой мировой войны. Первое своё путешествие, на пароходе «Лена» по Енисею, Георгий совершил в 1916 году, вместе с матерью и сестрой.

В связи с революционными событиями и Гражданской войной школы не работали, поэтому Георгий начал обучаться на дому. Первой учительницей Кублицкого была Л. С. Крутовская, которая привила ему любовь к путешествиям и познанию нового. Он учился вместе с братьями Абалаковыми — Виталием и Евгением, впоследствии известными альпинистами. По прошествии времени писатель считал, что его будущая жизнь определилась в 1922 году.

В 1926 году семья Кублицких переехала в Новосибирск. Осенью Георгия приняли в школу № 12 имени профессора К.А. Тимирязева. В школьные годы Георгий Кублицкий состоял в ученическом комитете и был членом правления школьного кооператива, а также был прикреплен к секции благоустройства Новосибирского городского совета. Его первые статьи, написанные для школьной стенгазеты, посвящались работе этой секции. 

В 1927 году Георгий Иванович впервые отнёс свою заметку в редакцию газеты «Советская Сибирь», но она не была опубликована. Первая его публикация появилась в 1934 году, с которого и начинается его журналистский стаж.

В 1930—1934 годах работал геодезистом, начальником изыскательных партий.

В конце 1930-х годов начинает работу в редакции газеты «Правда». Его первый очерк был на тему «Отметить на карте Ильича». В 1939 году выпустил первую книгу очерков. Первые книги для детей Кублицкий начал писать в 1947 году. 

Он также автор рассказов для послевоенной радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов». В 1949 году вышли в свет две первые книги для детей — «Енисей, река Сибирская» и «Открыватели Антарктики». Следующими были книги «По материкам и океанам» (1950), «Большая Волга» (1951), «На великой реке» (1953). 

В 1951 году принят в Союз писателей СССР.

В 1958 году за повесть "Фритьоф Нансен" Г. Кублицкий был удостоен второй премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую художественную книгу для детей.

В 1959 году Кублицкий начал работать в документальном кино. Он автор сценариев следующих фильмов:
 «Солнце свободы взошло над Ираном»,
 «Первый рейс к звездам» (1961),
 «Диво Кубы»,
 «Нет мира в Лаосе»,
 «Мексика, которую мы любим»,
 «Перу: тысяча и три года»,
 «Рожденные Октябрем»,
 «Страна наша Тюмения»,
 «Мы на Волге живем» и других.

Скончался в Москве 1 мая 1989 года.

Семья 
 Супруга — Римма Николаевна Кублицкая.
 Сын — Никита.

Сочинения 

 
 
 
 
  (в пер.)
 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (обл.)
  (в пер.)
  (в пер., суперобл.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер., суперобл.)
 
 
  (в пер.)
 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
 
 
  (в пер.)
 
  (в пер.)
  (в пер.)
 
  (в пер.)

 
  (в пер.)
 
  (в пер.)
 
  (в пер.)

Ссылки 
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник / Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов.— М.: Моск. рабочий, 1987. — С. 237.
 Георгий Иванович Кублицкий (1911—1989)

Писатели СССР
Журналисты СССР
Детские писатели СССР
Путешественники СССР
Члены Союза писателей СССР
Умершие в Москве

Примечания